Сугили́т — минерал класса силикатов. Назван в честь К. Суги, японского петролога, впервые обнаружившего минерал на острове Иваги в 1944 году. Синонимы — лавулит, весселит.

Свойства 
Твёрдость по шкале Мооса — 6-6,5. Удельный вес — 2,7. Цвет коричневато-жёлтый, при выветривании зеленоватый. Часто имеет оттенки от розового до пурпурного. Цвет черты белый, блеск стеклянный.

Месторождения 
Встречается в Японии, ЮАР, Канаде, Таджикистане, Италии, Австралии. Первоначальное местонахождение — в массиве эгириновых сиенитов на острове Иваги. Встречается в форме кристаллов и зёрен.

Практическое значение 
Используется как поделочный камень. Сугилиты, добываемые в ЮАР, обладают насыщенным пурпурным цветом. Богатство оттенков делает сугилит популярным среди ценителей драгоценных камней; его часто полируют в виде кабошонов, делают из него бусы, подвески и ожерелья.

Примечания

Литература 
 
 Murakami N., Kato T., Miura Y., Hirowatari F. (1976), Sugilite, a new silicate mineral from Iwagi Islet, southwest Japan. Mineralogical Journal: 8: 110—121.

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

Минералы лития
Минералы калия
Минералы натрия
Минералы железа
Минералы марганца
Минералы алюминия
Драгоценные камни
Минералы, названные в честь людей
Соединения железа по алфавиту